Aardrijkskunde
 Hagen, stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hagen (Delbrück), dorp in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hagen (Frankrijk), Nederlandse naam voor de plaats Haisnes in Frankrijk
 Hagen (Gagnef), plaats in de Zweedse gemeente Gagnef
 Hagen (Holstein), gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Hagen (Luxemburg), plaats in Luxemburg
 Hagen (Moselle), gemeente in het Franse departement Moselle
 Hagen (Stade), dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Hagen im Bremischen, gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Hagen am Teutoburger Wald, gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Mount Hagen, stad in Papoea-Nieuw-Guinea

Fictief figuur
 Hagen (personage), een personage in het Nibelungenlied en de Wagner-opera "Der Ring des Nibelungen"
 Tom Hagen, personage uit de Godfather-boeken en -films

Personen met de achternaam Hagen
 Bernhard Joachim Hagen, Duits componist
 Carl I. Hagen, Noors politicus
 Cosma Shiva Hagen, Duits actrice
 Daron Aric Hagen, Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist
 Edvald Boasson Hagen, Noors wielrenner
 Gotthilf Hagen, Duits natuurkundige en ingenieur
 Hermann August Hagen, Duits entomoloog
 Johann Georg Hagen, Oostenrijks astronoom en Jezuïet
 Nina Hagen, Duitse punkzangeres
 Oddbjørn Hagen, Noors langlaufer
 Per N. Hagen, Noors politicus
 Toni Hagen, (1917-2003), Zwitsers geoloog en pionier in de ontwikkelingssamenwerking
 Uta Hagen, Duits-Amerikaans actrice
 Walter Hagen, Amerikaans golfer

Andere
 Hagen (havezate), huis met landgoed bij de Nederlandse stad Doetinchem
 Hagen (krater), een krater op de Maan